James Baker peut désigner :
 James Baker (), industriel américain ;
 James Baker (né en 1930), diplomate et homme politique américain ;
 James Robert Baker (1946-1997), écrivain et scénariste américain.